Dave Mann peut désigner :
 Dave Mann, un archer canadien (1957 -) ;
 Dave Mann, un cycliste britannique.

David Mann peut désigner :
 David "Dave" Mann (1940-2004), un artiste graphique californien.